HMAS Geraldton je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Geraldton (J178)
 HMAS Geraldton (FCPB 213)

Geraldton